Кизело́вский городской округ или город Ки́зел — муниципальное образование со статусом городского округа в составе Пермского края России. Образован в 2018 году. Соответствует административно-территориальной единице город краевого значения (с 2005 года, с 1931 до 2005 гг. — город областного значения) Кизел.

Административный центр — город Кизел.

География 
На северо-западе примыкает к Александровскому муниципальному округу, на юге — к территории Губахинского муниципального округа, на востоке граничит с землями Горнозаводского городского округа и Свердловской области (город Карпинск). Площадь территории — 1390 км².

Рельеф горно-холмистый, пересечённый. На востоке представлен системой гор и хребтов преимущественно меридионального направления, расчленённой долинами рек. Высшая точка гора — Ослянка (1119 м). Лесистость территории составляет 73 %, запасы 9,3 млн м³, в том числе хвойных пород — 5,6 млн м³.
Территория имеет разветвлённую речную сеть, принадлежащую бассейнам двух рек — Яйвы и Косьвы. К бассейну Яйвы относятся реки Кизел и Коспаш.

Полезные ископаемые 
Сложен отложениями пермского возраста и располагается на восточном склоне Предуральского краевого прогиба.
Территория вытянута в широтном направлении на протяжении около 70 км.

Основное природное богатство территории — залежи каменного угля, которые в настоящее время не разрабатываются. Встречаются месторождения минеральных строительных материалов — это крупное Троицкое месторождение граносиенитов, расположенное в 50 км к востоку от Кизела, на правом берегу р. Косьва. Геологическая ценность месторождения по размеру запасов (164 млн м³) и их качеству (высокая прочность, кислотность на уровне 30 %, красивый сиреневый окрас) уникальна.

На территории имеется небольшое Осамское месторождение (около 3 млн т) железных руд. Всего на территории района 11 проявлений железных руд.

Встречаются кварц жильный (Гора Кварцевая),торф-сырец, есть небольшое месторождение кирпичных глин в посёлке Рудничный (511 тыс. м³), а также месторождение известняка в урочище Белый камень.
Кроме того, имеются проявления широкого набора металлических полезных ископаемых: полиметаллы, свинец, медь, ртуть, золото, серебро. Есть и алмазы, барит, фосфориты, асбест,пьезокварц, охра.

Лесные ресурсы 
Основную и большую часть территории округа занимают горно-таёжные леса Урала. Лесной фонд района занимает площадь 129141 га, в том числе площадь, покрытая лесами, — 122227 га. Лесистость территории составляет 84 %.
Основные лесообразующие породы: ель, берёза, сосна, осина.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха около О°C градусов. Лето, при средней температуре июля +17 °C (максимум +34 °C) умеренно теплое, короткое, с частыми обильными дождями, иногда грозового характера. Вегетационный период 150 дней. Зимой морозы превышают −40 °C (минимум −54 °C), почва промерзает на 1,5 м. Больше всего осадков выпадает в июле, августе и октябре, среднегодовое их количество 781 мм. Снежный покров держится 175—185 дней, его высота в конце марта достигает 80 см. Преобладают ветры юго-восточные и южные со скоростью 2,2 м/с.

Для округа характерно уникальное климатическое явление — «Кизеловская Бора». Это штормовой ветер, возникающий на невысоких перевалах горных хребтов при большой разнице температур воздуха на противоположных склонах. «Кизеловская Бора» возникает при сильных холодах за Уралом и одновременно резком ослаблении морозов в Предуралье.

8—9 декабря 1968 года во время боры скорость ветра достигала 32—40 м/с, высота снежных заносов превысила 2 м, в результате вышли из строя линии электропередач, прекратилось автотранспортное и железнодорожное сообщение.

История 
С 1924 до 1931 гг. в составе Уральской области существовал Кизеловский район с центром в рабочем посёлке Кизел, преобразованном  в город в 1926 году. В 1931 году район был упразднён, а Кизел стал городом областного значения. Кизеловскому горсовету были напрямую подчинены населённые пункты бывшего Кизеловского района. В 1931 году численность населения города составила 23 350 жителей, подчинённых 4 сельсоветов — 15 729 жителей, рабочих посёлков Александровский — 8624, Всеволодо-Вильва — 3334, Губаха — 11 909, Ивака — 2253, Луньевка — 6008, Половинка — 3443, Усьва — 3347 жителей, а всего Кизеловского горсовета  — около 78 тыс. жителей.

В 1934 году Кизел с подчинёнными ему населёнными пунктами перешёл в состав Свердловской области, а в 1938 году — в состав новообразованной Пермской (Молотовской) области. 

По состоянию на начало 1941 года Кизелу подчинялись 4 сельсовета и 8 рабочих посёлков: Александровский, Ворошиловский, Всеволодо-Вильва, Губаха, Кржижановск, Луньевка, Половинский, Усьва.

В 1941—1942 годах из Кизеловского горсовета был выделен в областное подчинение город Губаха с подчинёнными его горсовету населёнными пунктами и Александровский район (с 1951 года город областного значения Александровск с подчинёнными его горсовету населёнными пунктами). 

По состоянию на начало 1947 года Кизелу подчинялись 3 рабочих посёлка: Коспашский,  Шахта и Рудничный.

В 1949 году из Кизеловского горсовета в областное подчинение был выведен новообразованный город Коспаш с его пригородной зоной. Последний в 1956 году был реорганизован в три посёлка городского типа, а его территория была вновь переподчинена Кизеловскому горсовету, что позволило подчинённой Кизелу территории приобрести современные очертания. 

В 1963 году территория, подчинённая Кизелу составляла 1400 км², а население — 124,9 тыс. человек, в том числе сельское 3,5 тыс. и городское 121,9 тыс., из которых в собственно городе — 59,5 тыс. человек; здесь находилось 18 населённых пунктов, в том числе 1 город, 5 рабочих посёлков (Рудничный, Северный-Коспашский, Центральный-Коспашский, Шахта, Южный Коспашский) и 12 сельских населённых пунктов. По состоянию на начало 1965 года Кизеловскому горсовету подчинялись те же 5 посёлков городского типа. По состоянию на начало 1981 года Кизеловскому горсовету напрямую подчинялся посёлок разъезда Расик и 5 поселковых советов: Рудничный (1 рабочий посёлок); Северо-Коспашский (1 рабочий посёлок и 5 сельских населённых пунктов: посёлки Большая Ослянка, Гашковка, Рассольный, Семёновка и отдельный дом Троицк); Центрально-Коспашский (1 рабочий посёлок), Шахтинский (1 рабочий посёлок) и Южно-Коспашский (1 рабочий посёлок и сельский посёлок Кучек). В рамках организации местного самоуправления с 2004 до 2018 гг. здесь функционировал Кизеловский муниципальный район, а с 2018 года — Кизеловский городской округ.

Население 

Численность населения района — 30 296 чел. (2009). С 1990 года население сократилось примерно вдвое.

 Урбанизация
Городское население (город Кизел) составляет   % от всего населения округа.

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления на территории, подчинённой городу краевого значения, функционирует Кизеловский городской округ или город Кизел (с 2004 до 2018 гг. — Кизеловский муниципальный район).

С декабря 2004 до апреля 2018 года в существовавший в этот период Кизеловский муниципальный район входили 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 4 сельских поселения:

В апреле 2018 года муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав поселения были преобразованы путём их объединения в городской округ, наименованный как «Город Кизел» или Кизеловский городской округ.

В рамках административно-территориального устройства соответствующая административно-территориальная единица имеет статус города краевого значения Кизел с подчинёнными ему населёнными пунктами.

Населённые пункты 
В состав городского округа входят (городу краевого значения подчинены) 7 населённых пунктов, в том числе собственно город Кизел и 6 сельских населённых пунктов.

По состоянию на 1 января 1981 года на территории, подчинённой городу Кизелу, находились 13 населённых пунктов, в том числе 1 город, 5 рабочих посёлков (Рудничный, Северный-Коспашский, Центральный-Коспашский, Шахта, Южный Коспашский) и 7 сельских населённых пунктов. В 2009 году рабочие посёлки Северный-Коспашский, Центральный-Коспашский, Южный Коспашский, Шахта преобразованы в сельские населённые пункты (посёлки).

Упразднённые населённые пункты
С 1949 до 1957 гг. три современных посёлка Северный-Коспашский, Центральный-Коспашский, Южный Коспашский составляли единый город Коспаш. В 2004 году рабочий посёлок Рудничный был упразднён через включение в состав города Кизела. 

Ранее были упразднены сельские посёлки Гашковка, Кучек, Рассольный, Семёновка и отдельный дом Троицк.

Памятники природы 
На территории округа находятся несколько пещер: Безгодовская, Медвежья, Кизеловская (Виашерская), Расикский грот, а также особо охраняемая природная территория — «Ослянский ландшафт».

Транспорт 
Регион в транспортном отношении освоен слабо. Проходит электрифицированная железнодорожная линия «Чусовская—Соликамск» (её протяжённость в пределах территории составляет 22 км) с ответвлениями: «Няр—Южный», «Кизел—Шахта», «Обогатитель—Южный Коспашский», «Обогатитель—Северный Коспашский». Имеются лесовозные узкоколейные железные дороги: разъезд «Расик—Усолка», «Северный Коспашский—Верхняя Косьва». В период с 1995 по 2010 годы все ответвления демонтированы за ненадобностью. Плотность автодорожной сети (км на 100 км²) всего 8,83, в том числе с твердым покрытием — 7,92, из них с усовершенствованными — 1,66.

Примечания

Ссылки 
 Кизеловский район на сайте Администрации Пермского края 
 Официальный сайт администрации Кизеловского района
 О районе в энциклопедии Пермского края 
 Сайт города Кизел 

Городские округа Пермского края